Sezona 1980/81 jugoslovanske hokejske lige je bila osemintrideseta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu. Naslov jugoslovanskega prvaka so devetnajstič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Redni del

Končni vrstni red
HK Jesenice
HK Olimpija Ljubljana
HK Celje
HK Partizan Beograd
HK Crvena Zvezda
KHL Medveščak
HK Tivoli
HK Vojvodina Novi Sad

Viri
hokej.snt.cz 

Jugoslovanska hokejska liga
1980 v športu
1981 v športu
1980 v Jugoslaviji
1981 v Jugoslaviji